Monte Plata (provincie), een provincie van de Dominicaanse Republiek
Monte Plata (stad), de hoofdstad van de provincie